Хойнице:

 Хойнице — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Хойницкий повят.
 Хойнице — гмина (волость) в Польше, входит в Хойницкий повят, Поморское воеводство.